Трёхгранный плавающий уж () — неядовитая змея семейства ужеобразных.

Описание 

Общая длина достигает 1,35 м. Голова несколько вытянутая, несколько сжатая с боков. Туловище стройное. Спинная чешуя килеватая. Это один из самых красивых представителей рода. Характерной особенностью служат оранжево-красные или оранжево-жёлтые пятна по бокам, отделённые друг от друга чёрными поперечными полосками. Эти полоски нередко имеют выраженную треугольную форму, за которую вид и получил своё латинское название. Спинная сторона туловища и голова оливково-зелёные или оливково-коричневые. Яркие пятна по бокам чётко очерченные не у всех особей, иногда они представлены только цветными участками кожи между зелёной чешуёй, которые становятся хорошо заметны лишь, когда змея «надувается».

Образ жизни 
Любит равнинные первичные леса. Активен днём. Ведёт полуводный образ жизни. Питается рыбой, лягушками, нередко поедает кладки лягушачьей икры.

Это яйцекладущая змея. Самка откладывает до 10 яиц.

Распространение 
Обитает на территории следующих стран: Бруней, Мьянма, Индия, Камбоджа, Лаос, Вьетнам, Малайзия, Сингапур, Таиланд, а также на большинстве островов Индонезии.

Примечания

Литература 
 Grossmann,W. & Tillack,F. 2001 . Bemerkungen zur Herpetofauna des Khao Lak, Phang Nga, thailändische Halbinsel. Teil II: Reptilia: Serpentes; Testudines; Diskussion. Sauria 23 (1): 25-40
 Біологія: Комплексний довідник. /Р. В. Шаламов, Ю. В. Дмитрієв, В. І. Подгорний. — Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2006 . — 624 с.
 Manthey, U. & Grossmann, W. 1997 . Amphibien & Reptilien Südostasiens. Natur und Tier Verlag (Münster), 512 pp.

Животные, описанные в 1827 году
Ужеобразные
Пресмыкающиеся Юго-Восточной Азии